Józef Kalasanty Pędracki (1825–1883) – burmistrz Tarnowa, działacz patriotyczny i społeczny, uczestnik Wiosny Ludów
 Józef Pędracki (ur. 1891) – major artylerii Wojska Polskiego